Fila, FILA eller liknande kan syfta på:

 Fila – tillverkare av sportkläder
 F.I.L.A. – koncern inom konstnärs- och skrivmaterial
 FILA – Internationella brottningsförbundet
 Fila (drottning) (200-talet f.Kr.), makedonsk drottning